Le Calavon/Coulon, un affluent de la Durance au bassin versant du Rhône, a trois affluents au nom de Riaille :
 Riaille (Haute-Provence) (SANDRE: X3400500) dans les Alpes-de-Haute-Provence, 20,7 km de longueur, l'affluent droit plus haut d'importance;
 Riaille (Apt) (SANDRE: X3450540), 7,8 km de longueur, un affluent droit en Vaucluse ;
 Riaille (affluent gauche) (SANDRE: X3460680), 5,3 km de longueur, un affluent gauche en Vaucluse.
Homonymie d'hydronyme